Kaback bezeichnet

 Kaback (Guinea), eine Unterpräfektur Guineas
 H. Ronald Kaback (1936–2019), US-amerikanischer Biochemiker

Siehe auch:
 Kabak